Анса́мбль ( — разом) — єдине злагоджене ціле.

 Ансамбль — в архітектурі — комплекс споруд, який становить єдину просторову композицію.
 У музиці:
 спільне злагоджене виконання музичного твору кількома учасниками
 п'єса для невеликого складу виконавців (дует, тріо і т. д.)
 музичний колектив — гурт, група музикантів, що разом виконують твір.
 Ансамбль пісні і танцю
 У театральному мистецтві — гармонійне поєднання творчих шукань драматурга, режисера, акторів, художника, композитора, хориста, виконавця на основі єдності мистецьких засобів з метою найповнішого виявлення ідеї вистави; узгодженість гри акторів.
 У статистичній фізиці — набір можливих мікроскопічних станів термодинамічної системи.

Література